NBS kan syfta på: 

 NBS – namnet på en organisation som drivs av USA:s handelsdepartement 1901–1988, se National Bureau of Standards
 NBS – en svensk ishockeysupporterklubb, se North Bank Supporters